Boks na Igrzyskach Wspólnoty Narodów 2018 – jedna z dyscyplin podczas Igrzysk Wspólnoty Narodów 2018 w Gold Coast. Rozegrano szesnaście konkurencji, które odbyły się w dniach 5–14 kwietnia 2018 roku w Oxenford Studios. W zawodach wzięło udział 217 zawodników z 48 państw.

Uczestniczące państwa 
W boksie podczas igrzysk wystąpiło 217 zawodników z 48 państw.

Medaliści

Tabela medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 Boks na oficjalnej stronie igrzysk

Igrzyska Wspólnoty Narodów 2018
2018
2018 w boksie